Спорт в Болгарии получил развитие после участия страны в I Олимпийских играх современности 1896 года, где Болгария была одной из 14 стран, которые прислали на них своих атлетов. Ныне самый популярный спорт в Болгарии — футбол. Болгария имеет традиционно высокие достижения в тяжёлой и лёгкой атлетике, борьбе, боксе, волейболе, спортивной и художественной гимнастике, стрелковом и гребном спорте.

Болгарская прыгунья в высоту Стефка Костадинова — действующая рекордсменка мира в прыжках в высоту — 2,09 м. (Рим, 1987), чемпионка летних Олимпийских игр 1996, чемпионка Европы (Штутгарт, 1986) и двукратная чемпионка мира (Рим, 1987 и Гётеборг, 1995).

На Чемпионате Европы по бодибилдингу в 2011 году Болгария заняла 2 место (1 — Россия, 3 — Турция). Золотой призёр в категории до 80 кг и абсолютный чемпион Европы стал болгарский бодибилдер Христомир Христов — чемпион мира по бодибилдингу (2004), серебряный призёр чемпионата мира (2003), абсолютный чемпион Европы (2009), чемпион Европы (2004 и 2009), чемпион Балканах (1999) и серебряный призёр турнира «Арнольд Классик» (2010).

На Чемпионате мира по борьбе 2010 в Москве три спортсмена из Болгарии стали чемпионами мира — Михаил Ганев в категории до 84 кг, в вольной борьбе, Христо Маринов, в категории до 84 кг, в греко-римской борьбе и Станка Златева, в категории до 72 кг, в вольной борьбе.

На І Летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре болгарский тяжелоатлет Георги Шиков стал чемпионом в категории до 85 кг, с общим достижением 335 кг — 152 кг в рывке и 183 кг в толчке, а болгарка Боянка Костова стала чемпионкой в категории до 53 кг, с общим достижением 192 кг — 85 кг в рывке и 107 кг в толчке.

Болгарская борица Станка Златева — серебряный призёр летних Олимпийских игр в Пекине (2008), трёхкратный чемпионка мира (Москва, 2010; Гуанчжоу, 2006 и Баку, 2007), серебряный призёр чемпионата мира в 2003 г. (Стамбул) и шестикратная чемпионка Европы (Тирана, 2002; Москва, 2006; София, 2007; Тампере, 2008; Вильнюс, 2009; Баку, 2010).

Болгарский гроссмейстер Веселин Топалов — обладатель наилучшего рейтинга Эло в мире с сентября 2009 года по июль 2010 года — 2813 и чемпион мира по шахматам с 16 октября 2005 по 13 октября 2006.

Болгарский боксёр Детелин Далаклиев — чемпион мира по боксу (Милан, 2009), бронзовый призёр чемпионата мира 2003 года и чемпионата Европы 2004 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2006 года.

Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова — полуфиналистка Уимблдона-2010 и победительница 6 турниров ITF в одиночном разряде.

24 мая 2008 года болгарский сумоист Калоян Махлянов стал первым и пока единственным европейцем, выигравшем Императорский кубок.

Болгарская спортсменка Румяна Нейкова — олимпийский чемпион академической гребли летних Олимпийских игр 2008, чемпион Европы (Познань, 2007) и двукратный чемпион мира (Севилья, 2002 и Милан, 2003).

Болгарский гимнаст Йордан Йовчев — четырёхкратный чемпион мира (Гент, 2001 — вольные упражнения и кольца; Анахайм, 2003 — вольные упражнения и кольца), трёхкратный вице-чемпион мира (Дебрецен, 2002 — вольные упражнения и кольца; Лондон, 2009 — кольца), обладатель трёх бронзовых (Сидней, 2000 — вольные упражнения и кольца; Афины, 2004 — вольные упражнения) и одной серебряной олимпийских медалей (Афины, 2004 — кольца).

Албена Денкова и Максим Ставиский 2 года подряд (в 2006 и 2007 годах) побеждали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию.

Болгарский футболист Димитр Бербатов — нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и лучший бомбардир Кубка Европы в 2001 году.

В 1994 году сборная Болгарии по футболу заняла 4-е место на чемпионате мира. Лучшим бомбардиром турнира стал Христо Стоичков — обладатель Золотой бутсы (1990), Золотого мяча (1994) и лучший игрок Болгарии (1954—2003).

Спортсмен года Болгарии 
В 1942 году болгарская газета «Спорт» впервые провела опрос по определению лучшего болгарского спортсмена года среди своих читателей. В 1948 и в 1955 опрос проводила газета «Народный спорт». В 1956 году анкетирование проводилось среди слушателей Софийского радио. С 1958 года спортивные журналисты Болгарии ежегодно определяют «Спортсмена года Болгарии».

Олимпийские чемпионы Болгарии 
До настоящего времени 53 спортсмена Болгарии стали Олимпийскими чемпионами.

Чемпионы Болгарии на юношеских Олимпийских игр

Болгария в зимних видах спорта 
На международной арене в XXI веке под болгарским флагом значимых успехов добились фигуристы Албена Денкова и Максим Ставиский (уроженец Ростова-на-Дону), тренировавшиеся у российских специалистов, в 2006 и 2007 годах они побеждали на чемпионатах мира в танцах на льду.

Одним из самых успешных зимних видов спорта для Болгарии является биатлон. Среди мужчин наиболее значимых успехов добились в XXI веке Красимир Анев (чемпион Европы 2019 года) и Владимир Илиев (серебряный призёр чемпионата мира 2019 года).

Среди женщин, после ухода из спорта Екатерины Дафовской (единственной олимпийской чемпионки в зимних видах спорта в истории страны) и Ирины Никульчиной, лидером сборной стала Эмилия Йорданова — двукратный призёр Всемирной Универсиады (2011).

Последний раз болгарские спортсмены завоёвывали награды на зимних Олимпийских играх в 2006 году, когда серебро в шорт-треке выиграла Евгения Раданова.

Примечания

Источники 
 Сайт Олимпийского комитета Болгарии 
 Спортист на годината на България